Patronyme flamand

Le patronyme néerlandais ou flamand Beenders, Benders, De Bender ou De Bendere indique une profession : le tonnelier (du nl. binder (kuiper), comparable à l'allemand Fassbinder, de Fass : fût).

Rob Beenders (1979-), homme politique belge